Neugersdorf – frazione del comune tedesco di Falkenberg
 Ebersbach-Neugersdorf – città tedesca